Поэтика:

 Поэтика — теория литературы.
 «Поэтика» — трактат Аристотеля.
 «Поэтика» — трактат Юлия Цезаря Скалигера, изданный в 1561 году.